На территории Литвы кроме литовцев издавна проживало много других национальностей: русские, поляки, белорусы, евреи, немцы, латыши. Ниже представлены традиционные исторические названия населённых пунктов Литвы на языках данных народов. Название на современном русском языке стоит рядом с оригинальным литовским. Польские, латышские и идишские названия продолжают оставаться в традиционном употреблении, в отличие от русских, белорусских и немецких.

Города

Населённые пункты

Вильнюс

Районы

Улицы

Площади

Районы Каунаса

Другие географические объекты

Примечания 

Списки:Топонимика
Списки:Литва
Исторические названия городов
Топонимия Литвы